Blache bezeichnet:

 Plane (Abdeckung), eine wetterfeste Textilie

Blache oder Blaché ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Guy-Blaché (1873–1968), französisch-amerikanische Pionierin des Films
 Hans Henrik Blache (1874–1952), dänischer Ingenieur und Erfinder
 Hermann Blache (1900–1985), deutscher SS-Oberscharführer
 Jacques Blache (1922–1994), französischer Zoologe
 Paul Vidal de la Blache (1845–1918), französischer Geograph

Siehe auch:
 Plache